Die Dominikanerinnenkirche Mariä Verkündigung ist eine römisch-katholische Ordenskirche im Stadtteil Altenstadt in der Stadt Feldkirch. Die Kirche ist über einen Verbindungstrakt mit dem Dominikanerinnenkloster Feldkirch verbunden.

Die Langhauskirche mit Satteldach steht neben einer Kapelle, welche seit 1442 urkundlich nachweisbar ist. Der Chor wurde in den Jahren 1640 bis 1642 errichtet und das Langhaus im Jahre 1695 neu gebaut.

Die Orgel wurde 1966 ist von Orgelbau Rieger erbaut.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur 
 DEHIO-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Vorarlberg. Feldkirch. Bundesdenkmalamt (Hrsg.), Verlag Anton Schroll & Co, Wien 1983, ISBN 3-7031-0585-2, Seite 185.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Pfarre Feldkirch-Altenstadt im Webauftritt der Diözese Feldkirch
 Offizieller Webauftritt der Pfarre Feldkirch-Altenstadt

Altenstadt
Altenstadt
Altenstadt
Altenstadt
Altenstadt
Altenstadt
Baudenkmal (Vorarlberg)
Bauwerk im Alpenrheintal
Altenstadt